Claudia Squizzato – calciatrice italiana
 Gilberto Squizzato – giornalista, regista e autore televisivo italiano
 Laura Squizzato – giornalista e conduttrice televisiva italiana
 Silvia Squizzato – giornalista e conduttrice televisiva italiana